Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 13:

 13 Dywizjon Artylerii Konnej 1924–1939
 13 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 13 Dywizjon Artylerii Najcięższej 1939
 13 Samodzielny Dywizjon Artylerii Samochodowej 1944–1945 → 13 sdappanc
 13 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1945–1949 → 92 pappanc
 13 Dywizjon Artylerii 1962–1992
 13 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1950–1967 → 13 paplot